Beard désigne notamment :

Patronymes 

 Alana Beard (née en 1982), joueuse américaine de basket-ball ;
 Amanda Beard (née en 1981), nageuse américaine ;
 Charles Austin Beard (1874-1948), historien américain ;
  (1850-1941), illustrateur et écrivain américain ;
 Elspeth Beard (1959-), architecte et motarde britannique ;
 Frank Beard (né en 1949), batteur du groupe blues rock ZZ Top ;
 James Henry Beard (1812-1893), peintre américain ;
 Jessica Beard (1989-), athlète américaine ;
 John Beard (v. 1716-1791), chanteur (ténor) anglais ;
 John Beard , administrateur colonial britannique
 Percy Beard (1908-1990), athlète américain, ancien détenteur du record du monde du  haies ;
 Peter Beard (1938-2020), photographe et artiste américain ;
 Ralph Beard (1927-2007), joueur de basket-ball américain ;
 Richard Beard (1801 - 1885), photographe anglais ;
 Stephanie Beard (née en 1980), actrice canadienne ;
 Stymie Beard (1934-1981), acteur américain ;
 Tanoka Beard (né en 1971), joueur américain de basket-ball ;
 William Holbrook Beard (1824-1900), peintre américain.

Groupe de musique 
 Spock's Beard, groupe de rock progressif californien.

Toponyme 

 Béard-Géovreissiat, anciennement Géovreissiat, est une commune française, située dans le département de l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 Béard est une commune française, située dans le département de la Nièvre en région Bourgogne-Franche-Comté.